Do soutěže smíšené čtyřhry na londýnském grandslamu ve Wimbledonu 2015 nastoupí čtyřicet osm párů. Soutěž byla hrána od pátku 3. července 2015. Obhájcem titulu byla dvojice Nenad Zimonjić ze Srbska a Australanka Samantha Stosurová, jejíž členové nestartovali společně. Stosurová se rozhodla mixové soutěže nezúčastnit. Spoluhráčkou Zimonjiće se stala další Australanka Jarmila Gajdošová, se kterou nestačil ve 3. kole na švédsko-španělskou dvojici Robert Lindstedt a Anabel Medinaová Garriguesová.

Vítězem čtyřhry se stal sedmý nasazený indicko-švýcarský pár Leander Paes a Martina Hingisová, který ve finále za 40 minut hladce zdolal rakousko-maďarské turnajové pětky Alexandra Peyu s Tímeu Babosovou 6–1 a 6–1.

Hingisová si tak připsala double, když vyhrála i ženskou čtyřhru. Po titulech na Australian Open 2006 a 2015 se jednalo o její třetí grandslamovou trofej z mixu. Paes dosáhl na čtvrtou wimbledonskou trofej ze smíšené soutěže, když na londýnském pažitu již vyhrál v letech 1999, 2003 a 2010. Celkově to byl v této disciplíně jeho osmý grandslam. Do žebříčku ATP a WTA nezískali žádné body a rozdělili si částku 100 000 liber, finalisté pak poloviční prémii

Nasazené páry 
Všechny nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Mike Bryan /  Bethanie Matteková-Sandsová (semifinále)
  Bruno Soares /  Sania Mirzaová (čtvrtfinále)
  Marcin Matkowski /  Jelena Vesninová (čtvrtfinále)
  Bob Bryan /  Caroline Garciaová (2. kolo)
  Alexander Peya /  Tímea Babosová (finále)
  Horia Tecău /  Katarina Srebotniková (čtvrtfinále)
 ' Leander Paes /  Martina Hingisová (vítězové)
  Daniel Nestor /  Kristina Mladenovicová (čtvrtfinále)
  Juan Sebastián Cabal /  Cara Blacková (3. kolo)
  Raven Klaasen /  Raquel Kopsová-Jonesová (3. kolo)
  Jean-Julien Rojer /  Anna-Lena Grönefeldová (2. kolo)
  Pablo Cuevas /  Flavia Pennettaová (odstoupili)
  Florin Mergea /  Michaëlla Krajiceková (2. kolo)
  John Peers /  Čan Jung-žan (2. kolo)
  Henri Kontinen /  Čeng Ťie (2. kolo)
  Łukasz Kubot /  Andrea Hlaváčková (3. kolo)
  David Marrero /  Arantxa Parraová Santonjaová (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2015